Малькевич Владислав Сергійович (біл. Уладзіслаў Сяргеевіч Малькевіч, рос. Владислав Сергеевич Малькевич, нар. 14 квітня 1996, Молодечно) — білоруський футболіст, нападник.
 Ходаківські, (Малькевич-Ходаківський) (пол. Chodakowski) — польський і руський шляхетський рід.